Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1981 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 1980—1981, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).

Чемпионат впервые прошёл не в Европе, а в Северной Америке, в городе Лондон (Канада) с 8 по 14 декабря 1980 год.

Участники 
Соревнования проходили в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ того времени, считались юноши и девушки, на 1 июля 1980 года, не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).

Медальный зачёт

Результаты

Юноши

Девушки

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 

 

1980 год в фигурном катании
Юниоры
Фигурное катание
Чемпионаты мира в Канаде
Международные спортивные соревнования в Лондоне (Онтарио)